Джонс, Джек ():
 Джонс, Джек (род. 1993) — валлийский профессиональный игрок в снукер.
  (1884–1970) — валлийский шахтёр, профсоюзный деятель, политик, писатель и драматург.